6/8 kan syfta på:

 6 augusti
 8 juni (amerikanskt datumformat)